«На королевской службе» - роман в жанре исторического фэнтези, написанный американкой Кэтрин Куртц. Впервые опубликован издательством «Ace Books» в 2003 году. Является 14-м опубликованным романом Куртц о дерини, и первой книгой в пятой трилогии о них под названием «Чайльд Морган». События этой трилогии прямо предшествуют событиям первой трилогии «Хроники дерини».

Сюжет - введение 
Действие романа разворачивается в стране Гвинед, одном из вымышленных Одиннадцати Королевств. Сам Гвинед – средневековое государство, подобное государствам Британских островов XI века, с могущественной Церковью (подобной Римско-Католической), феодальным управлением и монархической властью, передающейся по наследству. Население Гвинеда состоит из людей и дерини — расы со врождёнными магическими способностями, которую преследовали и подвергали гонениям почти 200 лет. Роман начинается через 154 года после событий книги «Принц-бастард» и за 38 лет до начала событий «Возрождения дерини». Сюжет разворачивается при королевском дворе Донала Халдейна, где тайно служат несколько дерини. Пока Донал рискует всем, чтобы получить защитника-дерини для своего маленького сына и наследника, новое поколение дерини, включая леди Алису де Корвин, борется за своё место в этой опасной политической и религиозной среде.

Сюжет - краткое содержание 
В книге описывается 9-летний период, с 1082 года по ноябрь 1091. Роман начинается с того, что члены Совета Камбера поздравляют лорда Сьефа МакАтана с рождением сына, Криспина. Той же ночью, вернувшись в Ремут, лорд Сьеф узнаёт, что ребёнок — на самом деле незаконнорождённый сын короля Донала Блейна Халдейна, который зачал ребёнка с женой Сьефа, леди Джессами МакАтан, пытаясь получить защитника-дерини для своих сыновей и наследников. Разъярённый Сьеф нападает на короля с помощью магии, и Доналу приходится убить лорда-дерини, воспользовавшись своими собственными сверхъестественными способностями. Позже Совет расследует смерть Сьефа, но не сможет подтвердить свои подозрения насчет того, кто же является отцом сына Джессами.

В августе следующего года Джессами представляет Алису и Марию де Корвин, дочерей графа Керьелла Лендурского к королевскому двору. Алиса и Мария проводят несколько месяцев, служа королеве Ричелдис, после чего покидают Ремут, чтобы продолжить обучение в королевском монастыре Нотр Дам д`Арк-ан-Сьель. Там они встречают леди Зоэ Морган, дочь одного из военных советников Донала, сэра Кеннета Моргана. В течение нескольких следующих лет Алиса, Мария и Зоэ остаются в монастыре, где изучают всё то, что положено знать девицам благородного происхождения.

В октябре 1086 года восставшие меарцы пытаются убить принца Ричарда Халдейна, младшего брата короля. Их заговор не удался, но граф Керьелл убит, а его старший сын и наследник лорд Ахерн серьёзно ранен. Алиса и Мария возвращаются в Ремут ухаживать за своим братом, после чего вместе с ним отвозят тело отца в Кинвин. Пока Ахерн привыкает к новой роли графа Лендурского, леди Вера Ховард признаётся сёстрам, что на самом деле она — сестра-близнец Алисы. Алиса и Мария возвращаются в Ремут в феврале, и скоро находят Вере место при дворе.

Летом 1088 года торентские войска переходят границу герцогства Корвин, и Ахерн, как наследственный герцог, приезжает в Корот командовать сопротивлением. Донал присоединяется к Ахерну несколько недель спустя. Молодой граф производит на короля впечатление своими природными качествами лидера. В это время леди Мюриэлла, фрейлина королевы, отравляет Марию из зависти к её отношениям с сэром Се Трелони. Алиса отвозит тело сестры в Корот и после похорон возвращается в Ремут.

Несколько месяцев спустя Ахерна вызывают ко двору на совет по поводу ухудшающейся ситуации в Меаре. В апреле 1089 года Ахерн сопровождает Донала в сборах на войну против меарских повстанцев. Ахерн отличился в ходе кампании, но серьёзно заболел, возвращаясь в Ремут в июне. Сразу после женитьбы на Зоэ Ахерн умирает.

Со смертью Ахерна, Алиса становится единственной наследницей герцогства Корвин. Очередное покушение на короля в ноябре заканчивается неудачей, но Кеннет тяжело ранен. Алиса ухаживает за Кеннетом, он выздоравливает и Донал, решив поженить их, назначает свадьбу на январь 1090 года. На следующий день в замке случается трагедия — в колодце находят тело Криспина. Донал приказывает Алисе прощупать сознание мертвого мальчика, и ей удаётся узнать имена убийц. Один из них — священник и брат епископа. Донал казнит убийц. За то, что он сделал это без согласования с Церковью, Алису и Донала отлучают. Доналу удаётся примириться с Церковью, Алиса и Кеннет женятся в июне.

Донал вновь пытается произвести на свет защитника-дерини для своих детей. Следующей мишенью он выбирает Алису, а Джессами уговаривает помочь ему. Донал отсылает Кеннета из Ремута на остаток лета и осень, но Джессами умирает в ноябре, что задерживает исполнение королевского плана. Перед смертью Джессами открывает детали плана лорду Сейсиллу Арилану, члену Королевского совета, а также Совета Камбера. Донал пытается разделить ложе с Алисой, но она останавливает его. Алиса и Кеннет сообщают королю, что Алиса уже беременна, обещают отдать своего сына на королевскую службу, и что их сын станет защитником-дерини, о котором мечтал Донал. В сентябре у Алисы рождается первенец, Аларик Энтони Морган. Несколько недель спустя, Сейсилл тайно убеждается, что этот ребёнок — не от Донала.

Одиннадцать Королевств
Книги издательства «Ace Books»
Книги 2004 года